Kaan steht für:

 Kaan (Name), Familienname und männlicher Vorname
 Kaan (Fluss), Fluss in Namibia
 Kaan (Polch), Ortsteil der Stadt Polch in Rheinland-Pfalz
 Kaan-Marienborn, Ortsteil der Stadt Siegen in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Cahn
 Kahn (Begriffsklärung)
 Kan
 Khan (Begriffsklärung)